Rasdolnoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Region Altai:
 Rasdolnoje (Region Altai, Lokot), im Rajon Lokot
 Rasdolnoje (Region Altai, Rodino), im Rajon Rodino
 in der Oblast Amur:
 Rasdolnoje (Amur, Masanowo), im Rajon Masanowo
 Rasdolnoje (Amur, Schimanowsk), im Rajon Schimanowsk
 Rasdolnoje (Amur, Tambowka), im Rajon Tambowka
 in der Jüdischen Autonomen Oblast:
 Rasdolnoje (Jüdische Autonome Oblast)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Rasdolnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 (Adlig) Pohren, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 Rasdolnoje (Kaliningrad, Nesterow), im Rajon Nesterow (bis (Klein) Tarpupönen, 1938–1946 Sommerkrug, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
 Rasdolnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk (bis 1946 Warnigkeim, Kreis Friedland, ab 1927 Kreis Bartenstein/Ostpreußen)
 Rasdolnoje (Kaliningrad, Slawsk), im Rajon Slawsk (bis 1938 Tramischen, 1938 bis 1946 Trammen, Kreis Heydekrug/Kreis Niederung (Elchniederung) in Ostpreußen)
 in der Oblast Kemerowo:
 Rasdolnoje (Kemerowo)
 in der Region Krasnodar:
 Rasdolnoje (Krasnodar, Kuschtschowskaja), im Rajon Kuschtschowskaja
 Rasdolnoje (Krasnodar, Sotschi), im Stadtkreis Sotschi
 in der Region Krasnojarsk:
 Rasdolnoje (Krasnojarsk)
 in der Republik Nordossetien-Alanien:
 Rasdolnoje (Nordossetien-Alanien)
 in der Oblast Nowgorod:
 Rasdolnoje (Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Rasdolnoje (Nowosibirsk)
 in der Oblast Omsk:
 Rasdolnoje (Omsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Rasdolnoje (Orenburg)
 in der Region Primorje:
 Rasdolnoje (Primorje)
 in der Oblast Rjasan:
 Rasdolnoje (Rjasan)
 in der Oblast Sachalin:
 Rasdolnoje (Sachalin, Korsakow), im Rajon Korsakow
 Rasdolnoje (Sachalin, Newelsk), im Rajon Newelsk
 Rasdolnoje (Sachalin, Smirnych), im Rajon Smirnych
 in der Oblast Saratow:
 Rasdolnoje (Saratow, Krasnopartisanski), im Rajon Krasnopartisanski
 Rasdolnoje (Saratow, Lyssyje Gory), im Rajon Lyssyje Gory
 in der Region Stawropol:
 Rasdolnoje (Stawropol)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Rasdolnoje (Swerdlowsk)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Rasdolnoje (Tschuwaschien)
 in der Oblast Wolgograd:
 Rasdolnoje (Wolgograd)
 in der Oblast Woronesch:
 Rasdolnoje (Woronesch)

Siehe auch:
 Rasdolnaja (Begriffsklärungsseite)
 Rasdolny (Begriffsklärungsseite)
 Rosdolne (Begriffsklärung)